Пламен Христов Сираков е български театрален и кино актьор.

Биография 
Сираков е роден на 5 юни 1952 г. в град София, Република България.

През 1980 г. завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Сашо Стоянов.

Артистичната му кариера започва в Драматично-куклен театър (Враца) (1980 – 1981), продължава в Националната опера (1981 – 1982), в Драматично-куклен театър „Константин Величков“ Пазарджик (1982 – 1984), както и в столичния Сатиричен театър (1984 – 1985) и Театър „София“.

В Театър 199 участва в постановките: „Подземният“ от Христо Бойчев, „Нищожно количество болка“ по Джак Керуак и Чарлз Буковски, „Porno (Порно)“ от Марио Фрати, „Един Буда, когото ще молите за още...“ по Чарлз Буковски, „Късмет по дяволите“ по Джак Керуак и Чарлз Буковски, „Времето е спряло“ от Доналд Маргулис.

Сираков е член на СБФД (1988) и на САБ (1980).

На Стената на славата пред Театър 199 има пано с отпечатъците му.

Освен в театър, участвал е в цирково представление, естрадни шоу програми и радио предавания. Има издадени 2 грамофонни плочи с приказки.

Награди и отличия 
 „II награда“ за ролята на (Охльо Бохльо) в пиесата Мата Хари на VII преглед на бъгарската драма.
 Награда „за най-добър млад актьор“ на САБ (1985).
 Награда „за поддържаща роля“ за филма „Скъпа моя, скъпи мой“ (Карлово, 1986).
 „I награда“ за филма „Характеристика“ (Варна, 1988).

Театрални роли 
 „Подземният“ (Христо Бойчев)
 „Нищожно количество болка“ (Джак Керуак и Чарлз Буковски)
 „Един Буда, когото ще молите за още...“ (Чарлз Буковски)
 „Porno (Порно)“ (Марио Фрати)
 „Времето е спряло“ (Доналд Маргулис)
 „Танго“ (Мрожек)
 „Котките и котараците“

Телевизионен театър 
 „Свекърва“ (1986) (от Антон Страшимиров, тв адаптация и режисура Павел Павлов)
 „Мадам Сан Жен“ (1986) (Викториен Сарду)
 „Розата и венецът“ (1986) (Джон Пристли)
 „Спирката“ (Михаил Величков)

Филмография

Роли в дублажа

Войсоувър дублаж 
 „Конфликт в Малко Токио“ (дублаж на Брайт Айдиас), 1992
 „Полицейска академия 2: Тяхното първо назначение“ (дублаж на Брайт Айдиас), 1991

Нахсинхронен дублаж 
 „Американска приказка“ – Татко Мишкович, 2000
 „Американска приказка 2: Файвъл покорява запада“ – Татко Мишкович, 2000
 „Американска приказка 3: Съкровището на Остров Манхатън“ – Татко Мишкович, 2000
 „Атлантида: Изгубената империя“ – господин Харкорт, 2001
 „Играта на играчките 2“ – Златотърсача (Стинки Пийт), 2008
 „Клуб Маус“, 2003
 „Ледена епоха 4: Континентален дрейф“ – Други гласове, 2012
 „Ловен сезон“ (дублаж на Александра Аудио) – Горди, 2006
 „Цар лъв 2: Гордостта на Симба“ – Рафики, 2004

Източници

Външни препратки 
 

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български озвучаващи актьори
Български радиоактьори
Носители на Икар
Родени в София